Змагання зі фристайлу в могулі серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 25 лютого. Участь взяли 44 спортсмени з 14 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

Чоловічий могул на чемпіонатах світу з фристайлу